Фасмер () — немецкая фамилия:

  (1365—1430) — мэр города Бремена (1422—1430).
 Фасмер, Макс (1886—1962) — русский и немецкий лингвист, лексикограф, славист и балканист.
 Фасмер, Рихард Рихардович (1888—1938) — русский и советский востоковед-арабист, нумизмат.